Дафф () — англомовна скорочена форма гельських прізвищ Ó Duibh, Mac Giolla Duibh, Mac Duibh або Duffin.

Прізвище 

 Гейлі Дафф (; 1985) — американська акторка, співачка і автор тексту пісень.
 Гіларі Дафф (; 1987) — американська виконавиця в стилі «поп-рок», актриса, музичний продюсер, дизайнер одягу та парфумів.
 Дам'єн Дафф (; 1979) — ірландський футболіст, лівий фланговий півзахисник.
 Дік Дафф (; 1936) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Ендрю Дафф (; 1950) — британський політик.

Див. також 
 Кнур (пиво) () — вигаданий сорт пива в серіалі Сімпсони.

Примітки